Alcibíades  —  general e político ateniense

 Alcibíades (filho de Alcibíades)  — filho de Alcibíades, atacado por Lísias em um de seus discursos
 Alcebíades Barcelos — sambista brasileiro
 Alcebíades Delamare Nogueira da Gama — político brasileiro
 Alberto Alcibíades (1522-1557) — marquês do Brandeburgo-Bayreuth

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história